La formula molecolare C6H13NO5 può indicare:
 Tricina
 Glucosammina

Formule molecolari